Uzuntala – precedente nome di Aygehovit
 Uzuntala – centro abitato del distretto di Qax, in Azerbaigian
 Uzuntala – centro abitato del distretto di Zaqatala, in Azerbaigian